Александр Мишич (1891—1941) — сербський військовик.
 Боян Мишич (* 1978) — сербський футболіст, воротар.
 Живоїн Мишич (1855—1921) — сербський воєначальник, воєвода.
 Йосип Мишич (* 1994) — хорватський футболіст, півзахисник клубу «Спортінг» та національної збірної Хорватії.